Montreuil (Pas-de-Calais) en kanton Montreuil
 Montreuil (Eure-et-Loir)
 Montreuil (Seine-Saint-Denis), vaak Montreuil-sous-Bois genoemd
 Montreuil (Vendée)
in samenstellingen: